Инноко () — река в западной Аляске. Впадает в реку Юкон. Длина — около 805 км.

От своего истока на юге горы Клауди () в горах Кускокуим Инноко идёт на север, затем поворачивает в юго-западном направлении и напротив поселения Холи-Кросс впадает в реку Юкон. Бо́льшая часть реки проходит по территории одноименного национального резервата дикой природы. Река Инноко целиком проходит по зоне переписи населения Юкон-Коюкук.

Топоним «Инноко» имеет северо-атабаскское происхождение. Во времена русской колонизации Аляски река в разное время также называлась Шилтонотно, Легон (или Тлегон), Чагелюк (или Шагелук) и Иттэге.

Примечания 

Притоки Юкона
Реки Аляски